Angle ist der Familienname folgender Personen:

 Edward H. Angle (1855–1930), US-amerikanischer Orthodontist und Mitbegründer der Kieferorthopädie
 Kurt Angle (* 1968), US-amerikanischer Ringer und Wrestler
 Sharron Angle (* 1949), US-amerikanische Politikerin

Angle bezeichnet folgende Orte:
 Angle (Pembrokeshire), in Wales, Vereinigtes Königreich
 Angle (Utah), im Piute County, Vereinigte Staaten
 Angle City, im Lincoln County, Nevada, Vereinigte Staaten
 Angle Inlet, im Lake of the Woods County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Angle View, im Salt Lake County, Utah, Vereinigte Staaten

Angle steht für:
 Angle (Tauge), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Tauge

ANGLE steht als Abkürzung für:
 Almost Native Graphics Layer Engine, ein Projekt von Google

Siehe auch:
 Angle Peak

Abkürzung